Niemcy:
 Dachsbach – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Dachsbach – rzeka, dopływ Rot